Racer puede referirse a:
 Star Wars Episodio I: Racer: videojuego de 1999.
 Racer: simulador de carreras de 2012.
 Hughes H-1 Racer: avión de carreras construido en 1935.
 Verville-Packard R-1 Racer: avión militar de carreras.
 Verville-Sperry R-3 Racer: avión militar de carreras.
 Westland Racer: diseño del caza británico Westland Wizard.
 Verville-Sperry R-3 Racer: avión militar de carreras.
 Racer: revista de automovilismo estadounidense.